Aleksej Grigor'evič Ščerbatov – nobile e ufficiale russo
 Fëdor Fëdorovič Ščerbatov – generale e principe russo
 Michail Michajlovič Ščerbatov – politico e storico russo
 Nikolaj Aleksandrovič Ščerbatov – nobile e ufficiale russo
 Pavel Petrovič Ščerbatov – politico russo